«Матч всех звёзд 2017 года» () — показательная баскетбольная игра, которая прошла в Новом Орлеане 19 февраля 2017 года на домашней арене клуба «Нью-Орлеан Пеликанс» «Смути Кинг-центр». Эта игра стала 66-м матчем всех звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации. В Новом Орлеане Матч всех звёзд прошла в третий раз: город проводил мероприятия в 2008 и 2014 в «Нью-Орлеан-арене».

Первоначально, «Матч всех звёзд 2017 года» должен был пройти в Шарлотт (Северная Каролина) на домашней арене клуба «Шарлотт Хорнетс» «Спектрум-центр». В Шарлотте Матч всех звёзд проводился в 1991 в «Шарлотт колизиум».. 21 июля 2016 года на сайте USA Today было опубликовано, что руководство НБА планирует перенести матч всех звёзд из Шарлотт из-за принятого в Северной Каролине закона направленного на дискриминацию сексуальных меньшинств. 19 августа 2016 года было объявлено, что «Матч всех звёзд — 2017» пройдет в Новом Орлеане.

В «Матче всех звёзд НБА» команда Западной конференции одержала победу над командой  Восточной конференции со счётом 192 на 182. Титул самого ценного игрока получил Энтони Дэвис.

Матч всех звёзд

Тренеры 

Тренерами на матче всех звёзд НБА становятся те тренеры, чьи команды имеют самый большой процент побед в каждой конференции исходя из статистики на 2 февраля 2017 года. Однако, правило НБА гласит, что тренер, который уже тренировал команду звёзд в прошлом году, не может быть выбран в этом году, даже если у его команды лучший процент побед в своей конференции. Поэтому Тайрон Лью и Грегг Попович не могли быть выбраны.

Главным тренером звёзд Западной конференции был выбран наставник «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр. Под его руководством клуб из Окленда на 23 января 2017 года одержал 38 побед и потерпел 7 поражений. «Голден Стэйт Уорриорз» занимали 1-е место в своей конференции.

Команду Восточной конференции возглавил главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс. Он впервые стал главным тренером матча всех звёзд. Клуб из Бостона на 4 февраля 2017 года выиграл 31 матч и проиграл 17 встреч. «Бостон Селтикс» занимали 2-е место в своей конференции.

Игроки 
Состав команд определяется двумя способами. Стартовые пятёрки команд определяются голосованием среди болельщиков, игроков НБА и журналистов, освещающих НБА. При голосовании в стартовой пятерке должны быть выбраны два игрока задней линии и три игрока передней линии. Болельщики смогут проголосовать за любого игрока НБА раз в день. Журналисты и игроки НБА смогут проголосовать один раз. Игроки имеют право проголосовать за себя и партнеров по команде. Само голосование началось 25 декабря 2016 года и завершилось 16 января 2017 года.

Запасные игроки определяются голосованием среди главных тренеров команд соответствующей конференции. Тренер не имеет права голосовать за игроков своей команды. Запасные игроки команды набираются из двух защитников, трёх игроков передней линии и двух игроков вне зависимости от амплуа. При травме игрока замену ему определяет комиссар НБА.

Леброн Джеймс из «Кливленд Кавальерс» стал лидером голосования среди болельщиков Восточной конференции с результатом 1 893 751. Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг были игроками стартовой пятерки в предыдущих играх. Яннис Адетокунбо, Джимми Батлер и Демар Дерозан дебютируют в стартовой пятерке матча всех звёзд.

Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» победил в голосовании среди болельщиков Западной конференции с результатом 1 848 121. Стефен Карри, Кевин Дюрант, Кауай Леонард и Джеймс Харден были игроками стартовой пятерки в предыдущих играх. Энтони Дэвис дебютирует в стартовой пятерке матча всех звёзд.

Состав 

 Кевин Лав пропустил матч из-за травмы.
 Кармело Энтони заменил Кевина Лава.

Матч всех звёзд НБА 

Победу со счётом 192 на 182 праздновала сборная Западной конференции. Самым ценным игроком матча был признан Энтони Дэвис. Он сделал дабл-дабл из 52 очков и 10 подборов. Энтони Дэвис побил рекорд Уилта Чемберлена по количеству очков в матче всех звёзд, который был равен 42 очкам. Дэвис набрал 20 очков в четвертой четверти матча. Кевин Дюрант стал четвёртым игроком в истории матчей всех звёзд, который сделал трипл-дабл. На его счету было: 21 очко, 10 подборов, 10 передач. Расселл Уэстбрук набрал 41 очко, отдал 7 передач, взял 5 подборов. У звёзд Востока самым результативным игроком был Яннис Адетокунбо. Он набрал 30 очков и сделал 6 подборов. Еще 23 балла в графе результативность добавил Леброн Джеймс. Кайри Ирвинг сделал дабл-дабл из 22 очков и 14 передач.

Звёзды Восточной конференции

Звёзды Западной конференции

Рекорды матча всех звёзд 2017 года 
Во время 66 матча всех звёзд было обновлены следующие рекорды:

Командные рекорды

Очки 
 Наибольшее количество очков в одном матче в обеих командах
 374
 Наибольшее количество очков в половине матче у обеих команд
 189 
 Наибольшее количество четверть в половине матче у обеих команд
 101 
 Наибольшее количество четверть в половине матче у одной команды
 Звёзды Востока 53 (повторение достижения 2016 года)

Броски с игры 
 Наибольшее количество реализованных бросков с игры в одном матче у одной команды
 84 Звёзды Запада
 Наибольшее количество реализованных бросков с игры в одном матче в обеих командах
 162
 Наибольшее количество реализованных бросков с игры в половине матча у одной команды
 43 Звёзды Запада
 Наибольшее количество реализованных бросков с игры в половине матча в обеих командах
 83
 Наибольшее количество реализованных бросков с игры в четверти матча у одной команды
 22 Звёзды Запада
 Наибольшее количество реализованных бросков с игры в обеих командах
 42

Передачи 
 Наибольшее количество передач в одном матче у одной команды
 60 Звёзды Запада
 Наибольшее количество передач в одном матче в обеих командах
 103
 Наибольшее количество передач в половине матча у одной команды
 34 Звёзды Запада
 Наибольшее количество передач в половине матча в обеих командах
 57 
 Наибольшее количество передач в четверти матча у одной команды
 19 Звёзды Востока
 Наибольшее количество передач в четверти матча в обеих командах
 29

Индивидуальные рекорды

Очки 
 Наибольшее количество очков за карьеру
 314 Леброн Джеймс
 Наибольшее количество очков в матче
 52 Энтони Дэвис
 Наибольшее количество очков в половине матча
 30 Энтони Дэвис 
 Наибольшее количество очков в четверти матча
 20 Энтони Дэвис (повторение достижения Глен Райс (1997))

Броски с игры 
 Наибольшее количество реализованных бросков с игры за карьеру
 129 Леброн Джеймс
 Наибольшее количество реализованных бросков с игры в матче
 26 Энтони Дэвис 
 Наибольшее количество реализованных бросков с игры в половине матча
 15 Энтони Дэвис
 Наибольшее количество реализованных бросков с игры в четверти матча
 10 Энтони Дэвис
 Наибольшее количество попыток бросков с игры в матче
 39 Энтони Дэвис 
 Наибольшее количество попыток бросков с игры в половине матча
 22 Энтони Дэви
 Наибольшее количество попыток бросков с игры в четверти матча
 15 Энтони Дэвис

Трёхочковые броски 
 Наибольшее количество реализованных трёхочковых бросков за карьеру
 31 Леброн Джеймс
 Наибольшее количество попыток трёхочковых бросков за карьеру
 90 Леброн Джеймс

Матч восходящих звёзд НБА

Состав 
Матч новичков НБА или матч восходящих звёзд НБА представляет собой встречу игроков, которые выступают первый год в НБА («Новички»), и баскетболистов, играющих второй год в НБА («Второгодки»). Участвующие игроки выбираются путём голосования среди ассистентов главных тренеров клубов НБА. Матч пройдет в формате игроки из США против остального мира. В составе каждой команды, состоящей из 10 игроков, должны быть как минимум по 3 «новичка» и 3 «второгодки».

На матч были приглашены четверо «новичков», которые были выбраны в числе первых девяти баскетболистов на драфте НБА 2016 года: Брэндон Ингрэм, Маркес Крисс, Джамал Мюррей, Бадди Хилд. На матч были выбраны восемь «второгодок», которые выступали прошлогоднем матче восходящих звёзд: Девин Букер, Никола Йокич, Трей Лайлз, Эммануэль Мудиай, Джалил Окафор, Кристапс Порзингис, Д’Анджело Расселл, Карл-Энтони Таунс.

 Джоэл Эмбиид пропустил матч из-за травмы.
 Эммануэль Мудиай пропустил матч из-за травмы.
 Алекс Абринес заменил Джоэла Эмбиида.
 Вилли Эрнангомес заменил Эммануэля Мудиая.

Матч восходящих звёзд НБА 

Победу со счётом 150—141 праздновала сборная мира. MVP матча восходящих звёзд НБА был признан Джамал Мюррей, который сделал дабл-дабл из 36 очков и 11 передачи. В составе сборной мира Бадди Хилд набрал 28 очков, а на счету Кристапса Порзингиса было 24 балла в графе результативность. В составе сборной США самым результативным игроком стал Фрэнк Камински с 33 очками. Карл-Энтони Таунс сделал дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

Сборная мира

Сборная США

Матч знаменитостей 2017 
Матч знаменитостей был сыгран 16 февраля 2017 года в «Мерседес-Бенц Супердоум» в Новом Орлеане.Игра транслировалась по национальному каналу ESPN.

Матч знаменитостей прошёл в формате команда Востока против команды Запада. Тренерами команд были спортивные журналисты ESPN Джемел Хилл и Майкл Смит. Помощниками тренера Востока Хилла были Fat Joe и Кайл Лоури. Помощниками тренера Запада Смита были Рокси Диас и Дрэймонд Грин.

Сборная Востока победила Сборную Запада со счетом 88 на 59. Брэндон Армстронг, сделавший дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов, получил звание MVP матча.

Конкурсы звёздного уикенда

Конкурс умений 
В конкурсе умений примут участие 8 баскетболистов, которые были посеяны по парам. Лучшие игроки первого раунда выходят во второй, где определяются финалисты. В финале игрок, который быстрее выполнит все задания, станет победителем конкурса умений.

В финал конкурса умений вышли Кристапс Порзингис и Гордон Хэйуорд. Игрок «Нью-Йорк Никс» первым подошел к заключительному бросковому этапу. Кристапс Порзингис промахнулся в первой попытке, но сумел забить во второй, и стал победителем конкурса умений.

 Джоэл Эмбиид пропустил конкурс из-за травмы.
 Никола Йокич заменил Джоэла Эмбиида.

Конкурс трёхочковых бросков 
В конкурсе трёхочковых бросков примут участие 8 баскетболистов. 3 участника, показавшие лучший результат выходят в финал. На четырёх «точках» игроку предоставляется 4 мяча, каждое попадание оценивается в одно очко, а также есть специальный «призовой мяч», достоинством в 2 балла. На одной «точке» будет находится стойка с 5 специальными «призовыми мячами» достоинством в 2 балла. Игрок сам выбирает на какой «точке» будет стойка с «призовыми мячами».

В финал конкурса трёхочковых бросков вышли Эрик Гордон, Кайри Ирвинг и Кемба Уокер. В нем Эрик Гордон и Кайри Ирвинг набрали одинаковое количество баллов по 30 и для выяснения победителя потребовалась перестрелка. В перестрелке Эрик Гордон набрал 21 балл и стал победителем конкурса.

 Так как Эрик Гордон и Кайри Ирвинг набрали одинаковое количество баллов, то они соревновались в перестрелке за победу в конкурсе в течение 1 минуты.

Слэм-данк контест 
В слэм-данк контесте примут участие 4 баскетболиста: Аарон Гордон, Деррик Джонс, Деандре Джордан и Гленн Робинсон III. Конкурс по броскам сверху будет состоять из 2-х раундов: первого и финального. В каждом раунде участник выполняет 2 данка. На выполнение данка дается 3 попытки. Состав жюри конкурса будет состоять из 5 человек.

В финальный раунд слэм-данк контеста вышли Гленн Робинсон III и Деррик Джонс. Победителем конкурса стал Гленн Робинсон III. Его выступление судьи оценили в 94 балла.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт матча всех звёзд НБА 2017
 

2017
НБА в сезоне 2016/2017
События 19 февраля
Февраль 2017 года
2017 год в Луизиане
Спортивные соревнования в Новом Орлеане